A 23 119-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút Nógrád vármegye északkeleti végében.

Nyomvonala 
A 2304-es útból ágazik ki, annak 14+700-as kilométerszelvénye közelében, északnyugat felé, Cered belterületének délkeleti részén. A falu főutcájaként halad a Tarnával párhuzamosan, települési neve Kossuth út. Kilométer-számozása az országhatárig tart, de Szlovákiában, Tajti közigazgatási területén tovább folytatódik, 2783-as számozással, egészen Ajnácskőig. A magyarországi, országos közútként számozódó szakasz hossza 1,268 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23119